La mort i la donzella (edat mitjana), cançó tradicional popular mallorquina
 La mort i la donzella (renaixement), motiu típic al renaixement a Europa
 La mort i la donzella (1517), pintura de Hans Baldung
 La mort i la donzella (1824), obra de cambra de Franz Schubert
 La mort i la donzella (1893), pintura d'Edvard Munch
 La mort i la donzella (1894), gravat d'Edvard Munch
 La mort i la donzella (1938), ballet de Nikos Skalkottas
 La mort i la donzella (1990), obra teatral d'Ariel Dorfman
 La mort i la donzella (1994), pel·lícula de Roman Polanski
 La mort i la donzella (2006), còmic de Nina Ruzicka
 La mort i la donzella (2008), òpera de Jonas Forssell i llibret d'Ariel Dorfman